Ali ibne Muça — imame xiita
 Ali ibne Maomé  — califa idríssida
 Ali ibne Hamude Anácer  — califa omíada de Córdova
 Ali ibne Iúçufe  — emir almorávida

Desambiguações de história